L76 ou L.76 est un sigle qui peut faire référence à :
 Albatros L.76, un avion d’entraînement et de reconnaissance allemand de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Brecon (L76), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Peugeot L76, une voiture de course du constructeur français Peugeot.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres